Тимоти Джеймс Фаррон, более известный как Тим Фаррон (, род. 27 мая 1970 года, Престон, Великобритания) — британский политик, депутат палаты общин, лидер партии Либеральных демократов с июля 2015 по июль 2017 года.

Ранние годы 
Тим Фаррон родился 27 мая 1970 года в Престоне, графство Ланкашир. Получил степень бакалавра политологии в Ньюкаслском университете в 1992 году. Во время учебы вступил в партию Либеральных демократов и был избран президентом союза студентов университета.

Начало политической карьеры 
Впервые предпринял попытку избраться в палату общин в 1991 году, еще будучи студентам, но занял на выборах в округе под Ньюкаслом лишь третье место, уступив кандидатам от лейбористов и консерваторов. На следующий год он принял участие в местных выборах в Ланкашире и получил место в совете графства. Дважды, в 1997 и 2001 году он снова участвовал на выборах в британский парламент, и оба раза потерпел неудачу, но в последней попытке, в округе  проиграл с минимальным разрывом, уступив кандидату от консерваторов чуть больше трех тысяч голосов.

Избрание в парламент, парламентская деятельность 
На выборах 2005 года Фаррон снова выставил свою кандидатуру в округе Вестморлэнд и Лонсдейл и на этот раз победил. 

Во время парламентской каденции по большинству социальных и экономических вопросов Фаррон солидаризировался с левым крылом партии, но неоднократно подчеркивал свою приверженность христианской религии и христианским ценностям. В частности, он признавал, что гомосексуальность вызывает у него, как у верующего человека дискомфорт. Это нашло отражение в голосовании по законопроекту о запрете дискриминации на почве сексуальной ориентации в 2007 году, когда Фаррон, вопреки позиции партии, проголосовал против законопроекта.

В 2010 году принял участие в двух важных внутрипартийных выборах, в июне он потерпел поражение в борьбе за должность заместителя лидера партии, но затем получил пост ее президента.

Лидер Либеральных демократов 
На выборах 2015 года Либеральные демократы потерпели сокрушительное поражение, потеряв 49 из 57 мест в парламенте и Ник Клегг подал в отставку с поста лидера партии. Фаррон, один из всего восьми либдемов сумевших сохранить место в парламенте, стал кандидатом на пост лидера и победив на внутрипартийных выборах  возглавил партию.

Отставка и последующая деятельность 
На выборах в июне 2017 года, под руководством Фаррона, партия Либеральных демократов увеличила представительство в парламенте с 8 до 12 мест, но несмотря на это Фаррон неожиданно объявил об уходе в отставку. По его словам, быть одновременно верующим христианином и лидером партии стало для него невозможным.

Примечания

Ссылки 
Официальная страница на сайте Палаты Общин
Encyclopedia Britanica

Политики Великобритании
Лидеры Партии либеральных демократов Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Выпускники Ньюкаслского университета